Superliga A Kosowa w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 – rozgrywki o mistrzostwo Kosowa zorganizowane przez Związek Piłki Siatkowej Kosowa (Federata e Volejbollit e Kosovës, FVK). Zainaugurowane zostały 2 października 2022 roku.

W porównaniu z poprzednim sezonem struktura rozgrywek została zmieniona. W Superlidze A uczestniczyło 6 najlepszych drużyn rundy jesiennej w sezonie 2021/2022. Rywalizowały one w ramach dwóch rund: rundy jesiennej oraz rundy wiosennej.

Mistrzem rundy jesiennej został .

Drużyny uczestniczące

Runda wiosenna

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
Raporty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Kosowie
2022 w Kosowie
2023 w Kosowie
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej